Дегтярёвский сельский округ

Брянская область 

 Дегтярёвский сельский административный округ Суражского района

Тюменская область 

 Дегтярёвский сельский округ Тобольского района